Blahowischtschenka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Blahowischtschenka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Blahowischtschenka (Dnipropetrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Blahowischtschenka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Blahowischtschenka (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Blahowischtschenka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Blahowischtschenka (Polohy)